Miejscowości w Polsce 
 Boczów – wieś w woj. lubuskim, w pow. sulęcińskim, w gminie Torzym 
 Boczów – wieś w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Łapanów

 Kolej
 Boczów – stacja kolejowa w Boczowie, w woj. lubuskim